Morris County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Morris County (Kansas)
 Morris County (New Jersey)
 Morris County (Texas)